Achternaam
 Eva Gerlach (1948), Nederlands dichteres
 Günter Gerlach (1953), Duits botanicus
 Lucius Willem Carel Gerlach (1835-1926), Nederlands generaal
 Manfred Gerlach (1928-2011), Duits politicus
 Walther Gerlach (1889-1979), Duits natuurkundige
 Wim Gerlach (1935-2007), Nederlands bokser

 Voornaam
 Gerlachus van Houthem (1120-1166), kluizenaar en heilige
 Gerlach I van Nassau (1288-1361), graaf van Nassau
 Gerlach II van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1333-1386), graaf van Nassau
 Gerlach van Nassau (1322-1371), aartsbisschop van Mainz
 Gerlach Cerfontaine (1946), Nederlands bestuurder
 Gerlach Cornelis Joannes van Reenen (1818-1893), Nederlands politicus
 Gerlach Cornelis Johannes van Reenen  (1884-1973), Nederlands burgemeester
 Gerlach Halderman, Nederlands honkballer